Sotoca puede referirse a:

Toponimia

Chile 
 Sotoca (Chile), localidad en la Región de Tarapacá, provincia del Tamarugal;

España 
 Sotoca (Cuenca), localidad del municipio de Fuentenava de Jábaga, provincia de Cuenca;
 Sotoca de Tajo, localidad del municipio de Cifuentes, provincia de Guadalajara;